Ножа́н-ле-Ротру́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний захід від Орлеана, 55 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4894 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 10050,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Ножан-ле-Ротру
 Туристичне бюро Ножан-ле-Ротру
 Ножан-ле-Ротру на сайті французького Національного інституту географії 
 сайт «Génération Jeunes», молодіжне товариство в Ножан-ле-Ротру
 [ Розташування муніципалітету Ножан-ле-Ротру на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар